Slime Season — мікстейп американського репера Young Thug, виданий 16 вересня 2015 р. Спершу мав стати спільним мікстейпом з продюсером London on da Track. Куплет Gucci Mane з «Again» також є на інтро з Trap House 4 (2014). 31 жовтня вийшов сиквел Slime Season 2.

Передісторія 
Початкова дата випуску: 4 липня 2015. Свого часу репер заявив, що альбом вийде за однієї умови, якщо London on da Track матиме 100 тис. читачів у Твіттері. 

15 вересня виконавець оголосив конкурс на обкладинку релізу. Мікстейп має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту) з понад 345 тис. завантажень.

Список пісень

Примітки 

Хіп-хоп альбоми